Högby har varit namnet på två, numera upphörda, landskommuner i Sverige:

Högby landskommun, Öland
Högby landskommun, Östergötland